Runda GP2 na torze Hungaroring – siódma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 10
| Jolyon Palmer
| 8-16, 29-36
|align="center"| 15
|-
|align="center"| 6
| Mitch Evans
| 17-25
|align="center"| 8
|-
|align="center"| 9
| Felipe Nasr
| 1-8
|align="center"| 7
|-
|align="center"| 19
| Simon Trummer
| 25-29
|align="center"| 4
|-
|align="center"| 12
| Tom Dillmann
| 1
|align="center"| 1
|-
|align="center"| 5
| Johnny Cecotto Jr.
| 16-17
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 20
| Nathanaël Berthon
| 1-28
|align="center"| 28
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2013 w GP2
2013 na Węgrzech